Gomes kan som auktorsförkortning betyda:

 Bernardino António Gomes
 Ulisses Gomes

Robotskapade auktorsförkortningar